Bagdad se poate referi la:

 Bagdad, un oraș din , capitala acestuia
 Provincia Bagdad, una din provinciile din Irak

Localități din alte țări

Australia
 Bagdad, Tasmania

Mexic
 Bagdad, statul Tamaulipas

Polonia
 Bagdad, Polonia

Statele unite ale Americii
 Bagdad, statul 
 Bagdad, statul 
 Bagdad, statul California
 Bagdad, statul 
 Bagdad, statul 
 Bagdad, statul 
 Bagdad, statul 
 Bagdad, statul , oraș fantomă

Nume proprii